Череда — гурт свійських тварин (переважно великої рогатої худоби), які утримуються, пасуться разом. Також група тварин, риб і т. ін. одного виду, які тримаються разом; зграя, косяк.

У розмовному переносному сенсі слово череда означає велику неорганізовану групу людей, які разом кудись ідуть, прямують тощо, юрбу. Інші можливі значення — маса, велика кількість чого-небудь, скупченого, розташованого в одному місці, ряд чого-небудь, подібного одне до одного, низка, вервечка.

Прислівник чередою означає один за одним, ряд за рядом.

Джерела 

Свійські тварини